Messier 102, lećasta galaksija u zviježđu Zmaj
 M-102 (autoput u Michiganu, SAD)
 M102 (haubica), američka 105-mm-ska laka haubica
 M102 (New York), autobusna ruta u Manhattanu
 BMW M102, BMW-ov motor
 Mercedes Benz M102, Mercedesov motor